Kaiserobelisk ist der Name folgender Denkmäler:

 Kaiser-Franz-Joseph-Obelisk am Stilfser Joch, Italien
 Kaiser-Wilhelm-Obelisk bei Rudelsburg, siehe Denkmäler bei der Rudelsburg